Bel Geddes ist der Familienname folgender Personen:

Barbara Bel Geddes (1922–2005), US-amerikanische Schauspielerin
Norman Bel Geddes (1893–1958), US-amerikanischer Produktdesigner